

Sigle 
 Macintosh user group

Codici 
 MUG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mulegé (Messico)
 mug – codice ISO 639-3 della lingua musgu
 Mug – nome in codice NATO del Beriev Be-4

Altri progetti